Preiss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Balthazar Preiss
 Ludwig Preiss